Rafrüti bezeichnet

 einen Ort im Napfgebiet in der Schweiz
 einen dort gefundenen Meteoriten, siehe Rafrüti (Meteorit)